Les euthérocéphales (Eutherocephalia) forment un clade éteint de thérapsides thérocéphales dérivées appartenant au groupe également éteint des  scylacosauriens et figurant parmi les rares synapsides ayant survécu de l'extinction du Permien avant de s'éteindre vers le milieu du Trias.

Description 
Les euthérocéphales possèdent plusieurs traits de type mammifère grâce à une évolution convergente avec les cynodontes. Parmi ces traits figurent la perte des dents palatines et la réduction de l'œil pariétal. Ce dernier organe joue un rôle dans la thermorégulation chez les lézards et les serpents, indiquant que les euthérocéphales et les cynodontes évoluerait vers un mode de vie  plus actif, bien qu'il n'ait jamais complètement disparu chez les euthérocéphales.

Classification 
Le clade Eutherocephalia contient la majorité des thérocéphales, mais les relations phylogénétiques des groupes qui le composent restent floues. Eutherocephalia est soutenu comme un véritable clade dans de nombreuses analyses phylogénétiques, mais le placement de groupes comme Akidnognathidae, , Whaitsiidae, Baurioidea ainsi quelques genres basaux apparentés qui les accompagnes, qui se trouvent tous dans Eutherocephalia, reste débattu.

Cladogramme Therocephalia

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes
 Therapsida
 Scylacosauria
 Scylacosauridae

Liens externes 

Thérapside préhistorique (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1986
Therocephalia